

Codici 
 tbu – codice ISO 639-3 della lingua tubar

Acronimi 
Transient Blocking Unit